Amerikai Egyesült Államok
Buxton (Észak-Dakota)
Buxton (Észak-Karolina)
Buxton (Iowa)
Buxton (Kansas)
Buxton (Maine)
Buxton (Mississippi)
Buxton (Montana)
Buxton (Oregon)
 Ausztrália

 Buxton (Victoria)
 Buxton (Új-Dél-Wales)
 Buxton megye

 Egyesült Királyság

 Buxton (Derbyshire)
 Buxton (Norfolk)

 Guyana

 Buxton (Guyana)

 Jamaica

 Buxton (Jamaica)